Pedarnig ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Pedarnig (1938–2022), österreichischer Komponist
 Josef Pedarnig (* 1937), österreichischer Schriftsteller